Liancalus är ett släkte av tvåvingar. Liancalus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltflugor
Liancalus